

Cinema 
 Know Your Enemy: Japan – film propagandistico statunitense del 1945 diretto da Frank Capra e Joris Ivens

Musica 
 Know Your Enemy – album dei Lääz Rockit del 1987
 Know Your Enemy – album dei Manic Street Preachers del 2001
 Visible Noise/Know Your Enemy – singolo degli Hybrid del 2002
 Know Your Enemy – singolo dei Green Day del 2009